Хозяйственный кодекс Украины (укр. Господарський кодекс України) — кодифицированный законодательный акт Украины. Был принят одновременно с Гражданским кодексом Украины 16 января 2003 года и вступил в силу 1 января 2004 г.

Кодекс определяет основные принципы хозяйственной деятельности на Украине. Предметом регулирования данного законодательного акта являются материальные отношения общества в сфере хозяйственной деятельности.

Целью Хозяйственного кодекса Украины является развитие предпринимательства и повышение эффективности общественного производства, обеспечение роста деловой активности субъектов хозяйствования, утверждения общественного хозяйственного порядка в экономической системе Украины, содействие гармонизации её с другими экономическими системами.

Несмотря на то, что Хозяйственный кодекс Украины был принят в один день с Гражданским кодексом Украины, их нормы, регулирующие ряд общественных отношений, нередко противоречат друг другу.

Структура 
Кодекс состоит из 9 разделов:

 Основные принципы хозяйственной деятельности
 Субъекты хозяйствования
 Имущественная основа хозяйствования
 Хозяйственные обязательства
 Ответственность за правонарушения в сфере хозяйствования
 Особенности правового регулирования в отдельных областях хозяйствования
 Внешнеэкономическая деятельность
 Специальные режимы хозяйствования
 Заключительные положения
 
В свою очередь, разделы делятся на 41 главу, которые состоят из статей. Всего Хозяйственный кодекс Украины содержит 418 статей, которые состоят из частей.

Ссылки 
 Хозяйственный кодекс Украины (Господарський кодекс України)
 Хозяйственный кодекс Украины (Господарський кодекс України) на русском языке

Кодексы Украины
Хозяйственное право
2003 год в праве
Появились в 2003 году на Украине